Cluse ou clue est un défilé, un passage encaissé typique des massifs calcaires.
 Cluedo ou Clue est un jeu de société.
 Clue est un jeu vidéo, adaptation de Cluedo.
 Clue est le titre original du film Cluedo.
 Clue est le titre original de la mini-série Cluedo, nouvelle génération.